Петров Анатолій Володимирович (1958) — російський актор, заслужений артист Росії (1995).
 Петров Анатолій Олександрович (1913—1992) — російський хімік-органік, член-кореспондент АН СРСР (1966).
 Петров Анатолій Тихонович (1955) — український актор і режисер.